ЛКИ — аббревиатура:
 Ленинградский кораблестроительный институт — российский вуз.
 Лучшие компьютерные игры — журнал о компьютерных играх.
 ЛКИ — команда по спортивному «Что? Где? Когда?».
 Лётно-конструкторские испытания — испытания летательных аппаратов.
 «ЛКИ» — одно из издательств компании URSS.